Burgstall Rappenburg steht für:
 Burgstall Rappenburg (Engen), ehemalige Spornburg beim Ortsteil Zimmerholz der Gemeinde Engen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Burgstall Rappenburg (Stimpfach), ehemalige Spornburg bei Stimpfach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Rappenberg